Argyrodendron — синоним нескольких растений:

  = Эритьера ()  
  = Кротон ()